Гриффины:

 Гриффины — американский анимационный ситком, созданный Сетом Макфарлейном для телекомпании Fox Broadcasting Company.

 Список эпизодов мультсериала Гриффины — вышедшие, с 1999 по наст. время.

 Family Guy — видеоигра самого мультсериала, вышедшая в 2006 году.

См. также 

 Гриффин